Левицький Василь Адріянович — український педагог, поет.
 Левицький Василь Іванович — молдовський поет, перекладач.
 Левицький Василь Юрійович — український письменник.
 Левицький (Софронів) Василь — український письменник, перекладач, режисер-сценарист, журналіст, сатирик-богеміст, редактор.

Див. також 
 Левицький

Левицькі